

Залізниця:
 Балин — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці
Річка:
 Балин — річка у Чернігівському районі Чернігівської області, права притока Верпепо (басейн Дніпра
Села:
 Балин — Вінницька область, Вінницький район
 Балин — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район